Waki est une revue des Éditions Lug qui eut 6 numéros de  à .
Waki est une commune malienne dans le cercle de San, région de Ségou.
Waki est un bourg dans la préfecture de Yamaguchi au Japon.
Waki est une rivière de la Guyane.
Waki, un village de Pologne.

Homonymie de toponyme